Pediment kan syfta på:

 Pediment (berggrund) – svagt sluttande plan yta i fast berggrund vilken sträcker sig från foten av berg eller kullar
 Pediment – en låg triangulär gavel över en portik, en dörr eller ett fönster, se fronton